Major League Soccer 2003 var den åttonde säsongen av MLS. Chicago Fire vann Supporters' Shield medan San Jose Earthquakes vann MLS Cup.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

2003 i USA
Fotbollssäsongen 2003
2003